200 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 21 lipca, a finał 22 lipca.

Mistrzynią świata po raz czwarty z rzędu została reprezentantka Węgier Katinka Hosszú, która w finale uzyskała czas 2:07,53. Srebrny medal zdobyła mistrzyni globu sprzed ośmiu lat, Chinka Ye Shiwen (2:08,60). Brąz wywalczyła Sydney Pickrem z Kanady (2:08,70).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 21 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 21 lipca o 21:02 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 22 lipca o 21:25 czasu lokalnego.

Przypisy 

K